Владичаска има више значења:

 Владичаска (Илфов), насеље у округу Илфов у Румунији
 Владичаска (Калараш), насеље у округу Калараш у Румунији